Den Namen Obafemi tragen folgende Personen bzw. Institutionen:

 Abiodun Obafemi (* 1973), nigerianischer Fußballspieler
 Afolabi Obafemi (* 1994), englischer Fußballspieler
 Michael Obafemi (* 2000), irischer Fußballspieler
 Obafemi Awolowo (1909–1987), nigerianischer  Politiker, Gewerkschafter, Rechtsanwalt  und Geschäftsmann
 Obafemi Awolowo University, nach Obafemi Awolowo benannte staatliche nigerianische Universität
 Obafemi Martins (* 1984), nigerianischer  Fußballspieler